Francisco Javier García Fajer, compositore spagnolo del Settecento
Jusepe de Ribera, pittore spagnolo del Seicento
Giuseppe Maria Crespi, pittore italiano del Seicento